Якшимбетово:

 Якшимбетово — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Якшимбетово — село в Куюргазинском районе Башкортостана.